Каштру () — португальская фамилия. Известные носители:

 Каштру, Андре (род. 1988) — португальский футболист.
 Каштру, Габриэл Перейра де (1571—1632) — португальский юрист, поэт.
 Каштру, Дионизиу (род. 1963) — португальский легкоатлет.
 Каштру, Домингуш (род. 1963) — португальский легкоатлет.
 Каштру, Жозе Луиш де (1744—1819) — португальский государственный деятель, вице-король Бразилии, адмирал Португалии, губернатор Рио-де-Жанейро.
 Каштру, Жуан де (1500—1548) — португальский полководец.
 Каштру, Луиш (род. 1961) — португальский футболист и тренер.
 Каштру, Тонта Афонсу (род. 1943) — ангольский военный.
 Каштру, Эужениу ди (1869—1944) — португальский поэт.

Составные фамилии 
 Сантуш и Каштру, Жилберту Мануэл (1928—1996) — португальский военный и политический активист.
 Феррейра ди Каштру, Жозе Мария (1898—1974) — португальский писатель.
 Жозе́ Эдуа́рду Ро́за Ва́ли и Ка́штру (род. 1983) — португальский футболист.
 Сантуш и Каштру, Фернанду Аугушту (1922—1983) — португальский государственный деятель и колониальный администратор.
 Каштру Рибейру, Мария Изилда де (1897—1911) — португальская девочка, умершая в возрасте 13 лет, которую некоторые люди считают целительницей, творящей чудеса после своей смерти, и почитают как святую.

См. также 
 Кастро
 Каштру-Марин
 Каштру-Верди
 Каштру-Дайри